Paul Anderson (1932–1994) – amerykański sztangista, olimpijczyk
 Paul W.S. Anderson (ur. 1965) – brytyjski reżyser, scenarzysta i aktor (Mortal Kombat, Resident Evil)
 Paul Thomas Anderson (ur. 1970) – amerykański reżyser (Boogie Nights, Aż poleje się krew)
 Paul Anderson (ur. 1988) – angielski piłkarz
 Paul Anderson (ur. 1978) – brytyjski aktor

Zobacz też 
 Poul Anderson (1926–2001) – amerykański pisarz SF